3. mistrovství světa  v házené o jedenácti hráčích proběhlo ve dnech 8. – 15. června ve Švýcarsku.

Mistrovství se zúčastnilo třináct mužstev. Osm týmů se nejprve utkalo v předkole, vítězové postoupily do 1. kola, do kterého byly přímo nasazeny celky Německa, Švédska a Švýcarska. Mužstva, která postoupila do 1. kola, byla rozdělena do tří tříčlenných skupin, ze kterých první dva týmy postoupily do semifinále, kde se hrálo ve dvou tříčlenných skupinách. Vítězové skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo.

Výsledky a tabulky

Předkolo

1. kolo 

 Německo bylo nasazeno přímo do 1. kola.

 Švédsko bylo nasazeno přímo do 1. kola.

 Švýcarsko bylo nasazeno přímo do 1. kola.

Semifinále

Finále 
 - 	19:8 (10:3)

O 3. místo 
 - 	12:10 (7:4)

O 5. místo 
 -  	20:8

Konečné pořadí

Soupisky 

1.  Německo

Trenér: Fritz Fromm

2.  Švédsko

Odkazy

Reference

Literatura 
 Stadión č. 4/1964

Externí odkazy 
 (en) IHF-Archív
 (en) Sportovní statistiky

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1952
Házená ve Švýcarsku
Sport ve Švýcarsku v roce 1952